INTS9 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 8-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 658 амінокислот, а молекулярна маса — 73 814.

Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 8

Некатегоризовані білки